Met z'n tweeën (Gerard Cox), een lied van Gerard Cox uit 1993
 Met z'n tweeën (Kraantje Pappie), een lied van Kraantje Pappie uit 2013